Касидоли могу да буду:

 Касидоли (Прибој), насеље у општини Прибој, Република Србија
 Касидоли (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ